Standaardtype WZ, een model stationsgebouw zoals gebouwd langs de spoorlijn Winsum - Zoutkamp
 WZ, de IATA-afkorting van de Russische vliegmaatschappij Red Wings Airlines